Por idioma yunga se puede entender:
 el mochica, lengua de la costa norte del Perú;
 el sec, lengua del grupo tallán-sechura de la coste norte del Perú;
 el quingnam, lengua de la costa norcentral del Perú.